Советское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Советское — ликвидированное село в Житикаринском районе Костанайской области.
 Советское — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Советское — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Советское — до 2004 г. название села Аксу Енбекшильдерского района Акмолинской области.
 Советское — до 1998 г. название села Бектау Шортандинского района Акмолинской области.
 Советское — до 1992 г. название села Касымбек датка Сайрамского района Южно-Казахстанской области.
 Советское — до 1992 г. название села Каратобе Толебийского района Южно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Советское — село в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области.
 Советское — село в Кеминском районе Чуйской области.
 Советское — село в Чуйском районе Чуйской области.
 Советское — прежнее название села Кызыл-Кыя Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

Приднестровье 
Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Советское — село в Рыбницком районе.

Россия 
 Советское — село в Чойском районе Республики Алтай.
 Советское — село в Советском районе Алтайского края.
 Советское — село в Алексеевском районе Белгородской области.
 Советское — село в Калачеевском районе Воронежской области.
 Советское — село в Бабаюртовском районе Дагестана.
 Советское — село в Кизлярском районе Дагестана.
 Советское — село в Магарамкентском районе Дагестана.
 Советское — село в Хасавюртовском районе Дагестана.
 Советское — село в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.
 Советское — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Советское — село в Куртамышском районе Курганской области.
 Советское — село в Лямбирском районе Мордовии.
 Советское — село в Акбулакском районе Оренбургской области.
 Советское — село в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Советское — село в Первомайском районе Оренбургской области.
 Советское — посёлок городского типа в Советском районе Саратовской области.
 Советское — село в Долинском районе Сахалинской области.
 Советское — село в Ирафском районе Северной Осетии.
 Советское — село в Сосновском районе Тамбовской области.
 Советское — село в Ядринском районе Чувашии.
 Советское — прежнее название села Хебда Шамильского (бывш. Советского) района Дагестана.
 Советское — до 1977 года название села Инарки в Малгобекском районе Ингушетии.
 Советское — прежнее название пгт. Кашхатау Черекского (бывш. Советского) района Кабардино-Балкарии.
 Советское — прежнее название поселка Кетченеры Кетченерского района Калмыкии.
 Советское — прежнее название города Зеленокумск в Ставропольском крае.
 Советское — прежнее название села Шатой Шатойского (бывш. Советского) района Чечни.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Советское — село в Джанкойском районе.
 Советское — бывшее село в Раздольненском районе.
 Советское — посёлок городского типа в Городском округе Ялта/Ялтинском городском совете.

Украина 
 Советское — до 2016 г. название села Волошково в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Советское — до 2016 г. название села Степовое в Первомайском районе Харьковской области.

Другое 
 Советское — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги

См. также 
 Советское благочиние
 Советское искусство
 Советское правительство
 Советское сельское поселение
 Советское шампанское
 Советское шоссе
 Советское городское поселение
 Советское плато
 Радянское
 Советский
 Советская